Aquiles Priester (1971-), batteur brésilien.
 Julian Priester (1935-), tromboniste américain de jazz.
 Karin Priester (1941-2020), historienne et politologue allemande.